Gennaro Rubino (1859 - 1918), een Italiaans anarchist
 Giorgio Rubino (* 1986), een Italiaanse snelwandelaar